Sansevero è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Sanseveri.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente abruzzese e molisano, è presente prevalentemente nel brindisino e nel foggiano.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 50 presenze.

La variante Sanseveri è unica.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani